Солёный пёс
 «Солёный пёс» — повесть Фёдора Кнорре.
 «Солёный пёс» — фильм 1973 года по повести. См. также